Il toponimo Podu ed il suo plurale Poduri fanno parte della denominazione di diverse località della Romania:

Podu Iloaiei, città del distretto di Iași
Podu Turcului, comune del distretto di Bacău
Poduri, comune del distretto di Bacău